Dommartin é uma ex-comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Em 1 de janeiro de 2018 foi fundida com a comuna de Bâgé-la-Ville para a criação da nova comuna de Bâgé-Dommartin.

Demografia 
Em 2006 Dommartin apresentava uma população de 756 habitantes, distribuídos por 339 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Antigas comunas de Ain